«Группа 47» () — объединение немецкоязычных авторов, организованное немецким писателем Хансом Вернером Рихтером и активно действовавшее на протяжении двадцати лет (1947—1967). Наиболее известная литературная группа в странах немецкого языка за период после Второй Мировой войны. Прообразом создателям послужило испанское Поколение 98 года.

История 
Первые попытки объединить немецкоязычных писателей, противостоявших гитлеризму и ставящих целью осмысление опыта нацизма, Холокоста и Второй Мировой войны, были предприняты Альфредом Андершем, издававшим в 1946—1947 годах в Мюнхене ежемесячный журнал «Призыв» (). Журнал был закрыт администрацией оккупационных сил США «за нигилизм», вместо него с сентября 1947 года начал выходить журнал «Скорпион», но вскоре и он прекратил деятельность из-за недостатка финансовых средств. Воля к объединению, тем не менее, сохранилась.

Организация 
Члены сообщества были ориентированы на представление и осмысление реально пережитого «здесь и сейчас», противостоя любой абстракции и идеализации прошлого, настоящего и будущего. Твердого членства в Группе не было. Приглашённые открытками члены собирались дважды в год для представления и обсуждения новых произведений (читались только неопубликованные сочинения). Вещи, получившие наибольшее признание, с 1950 года поощрялись премией (вначале премиальный фонд складывался из личных взносов участников, впоследствии к ним присоединились вклады нескольких радиостанций). Рихтер называл такую форму «приватной публичностью».

Премии 
В число премированных, среди других, вошли:
 1950 — Гюнтер Айх
 1951 — Генрих Бёлль
 1952 — Ильзе Айхингер
 1953 — Ингеборг Бахман
 1955 — Мартин Вальзер
 1958 — Гюнтер Грасс
 1962 — Иоганнес Бобровский
 1967 — Петер Биксель

Окончание деятельности 
Единство Группы было подорвано ростом протестных настроений в Европе, которые вылились в поколенческий разрыв и молодёжный бунт 1968 года: выявилось расхождение идеологических и политических позиций членов объединения. С 1967 года собрания Группы потеряли регулярность, в 1977 году было официально объявлено о прекращении её деятельности.

Наиболее известные члены и авторы, участвовавшие в собраниях Группы 

 Гюнтер Айх
 Ильзе Айхингер
 Альфред Андерш
 Ингеборг Бахман
 Юрген Беккер
 Генрих Бёлль
 Петер Биксель
 Иоганнес Бобровский
 Петер Вайс
 Мартин Вальзер
 Дитер Веллерсхоф
 Габриэле Воман
 Гюнтер Грасс
 Мило Дор
 Йоханнес Зиммель
 Вальтер Йенс
 Уве Йонсон
 Эрих Кестнер
 Вольфганг Кёппен
 Александр Клюге
 Карл Кролов
 Зигфрид Ленц
 Райнхард Леттау
 Яков Линд
 Марсель Райх-Раницкий
 Ханс Вернер Рихтер
 Эрих Фрид
 Хельмут Хайсенбюттель
 Петер Хандке
 Гюнтер Хербургер
 Вальтер Хёллерер
 Вольфганг Хильдесхаймер
 Пауль Целан
 Пауль Шаллюк
 Арно Шмидт
 Вольфдитрих Шнурре
 Ханс Магнус Энценсбергер

Литература 
 
 Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriss/ Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.). München: Edition text + kritik, 1989
 Die Gruppe 47 in Bildern und Texten/ Richter, Toni (Hrsg.). Vorwort von Alexander Kluge. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1997
 Зачевский Е. А. «Группа 47» и становление западногерманской литературы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989
 Зачевский Е. А. «Группа 47». Страницы истории литературы ФРГ. 1947—1949 гг. Том 1. СПб.: «Нестор», 2001.
 Зачевский Е. А. «Группа 47». Страницы истории литературы ФРГ. 1950—1953 гг. Том 2. СПб.: «Нестор», 2004.
 Зачевский Е. А. «Группа 47». Страницы истории литературы ФРГ. 1954—1957 гг. Том 3. СПб.: «Нестор», 2007.
 Зачевский Е. А. «Группа 47». Страницы истории литературы ФРГ. 1958—1961 гг. Том 4. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2008.

Ссылки 
 Die Gruppe 47  

Литература Германии
Литературные группы